Громадянська війна 1860 року в Лівані
 Громадянська війна в Лівані (1975—1990)
 Сто днів 1978 (частина громадянської війни в Лівані)
 Ліванська війна 1982 року (частина Ліванської громадянської війни, також відома як Перша Ліванська війна)
 Гірська війна 1983—1984 (частина Ліванської громадянської війни)
 Війна 1984—1989 (частина громадянської війни в Лівані)
 Конфлікт у Південному Лівані (1985—2000)
 Ліванська війна 2006 року (також відома як Друга Ліванська війна)